Fabrice Leglaive (né le  à Lagny) est un hockeyeur français.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| rowspan=2| 2004-2005 || Avalanche Mont-Blanc || Division 1 || 20 || 2 || 0 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| Avalanche Mont-Blanc U22 || France U22 || 18 || 5 || 7 || 12 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2| 2005-2006 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus || 19 || 0 || 1 || 1 || 10 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Avalanche Mont-Blanc U22 || France U22 || 6 || 4 || 2 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=3| 2006-2007 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus || 24 || 0 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Avalanche Mont-Blanc II || Division 2 || 6 || 2 || 1 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| Avalanche Mont-Blanc U22 || France U22 || 14 || 7 || 6 || 13 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2| 2007-2008 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus || 14 || 5 || 7 || 12 || 14 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| Avalanche Mont-Blanc U22 || France U22 || 18 || 7 || 15 || 22 || 12 || 2 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
| 2008-2009 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 1 || 26 || 2 || 1 || 3 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 1 || 26 || 5 || 13 || 18 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 18 || 10 || 12 || 22 || 12 || 8 || 4 || 5 || 9 || 10
|-
| 2011-2012 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 18 || 0 || 7 || 7 || 20 || 8 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
|colspan="13"|
|-
| 2015-2016 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 3 || 12 || 15 || 13 || 28 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 18 || 8 || 4 || 12 || 18 || 9 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
| 2017-2018 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 1 ||26 || 2 || 6 || 8  || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
| 2018-2019 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 18 || 2 || 1 || 3 || 12 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 	
|-
| 2019-2020 || Chevaliers du lac d'Annecy II || Division 3 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 || 3 || 0 || 4 || 4 || 4

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance dans l'Oise
Attaquant de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Sports de glace Annecy